Кубок Кар'яла 2011 — міжнародний хокейний турнір у Фінляндії в рамках Єврохокейтуру, проходив 10—13 листопада 2011 року у Гельсінкі та один матч у шведському місті Ерншельдсвік.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, ВО — перемога по булітах (овертаймі), ПО — поразка по булітах (овертаймі), П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі

Найкращі гравці турніру

Команда усіх зірок

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів 

 
Кубок Кар'яла 
2011 у хокеї з шайбою 
Листопад 2001
2011 у фінському спорті‎